Chata pełna Rafterów (Packed to the Rafters, 2008) – australijski serial telewizyjny, nadawany przez stację Seven Network od 26 sierpnia 2008 roku. W Polsce nadawany jest na kanale Viacom Blink! od 20 lipca 2011 roku. Polską wersją tego serialu jest Aż po sufit!, emitowany w TVN w jesiennej ramówce 2015 roku.

Opis fabuły 
W przeddzień dwudziestej piątej rocznicy ślubu Julie (Rebecca Gibney) i Dave`a (Erik Thomson) Rafter, z domu rodzinnego wyprowadza się ostatni z trójki dzieci, Ben (Hugh Sheridan). Małżonkowie planują swoje nowe życie, jednak dzień po jubileuszu jak bumerang dwójka z ich dzieci sprowadza się do nich z powrotem, wraz ze „swoimi kłopotami”. Nathan (Angus McLaren), ponieważ wraz z żoną Sammy (Jessica McNamee) nie jest w stanie opłacać mieszkania, Rachel (Jessica Marais) natomiast uciekła od chłopaka, który ją bił. W domu zamieszkuje także ojciec Julie, Ted (Michael Caton), który nie radzi sobie po śmierci żony.

Obsada

Rodzina Rafterów 
 Rebecca Gibney jako Julie Rafter 
 Erik Thomson jako Dave Rafter 
 Jessica Marais jako Rachel Rafter 
 Angus McLaren jako Nathan Rafter 
 Hugh Sheridan jako Benjamin „Ben” Rafter 
 Jessica McNamee jako Sammy Rafter (odcinki 1-52)
 Zoe Ventoura jako Melissa Rafter (dawniej Bannon) (odcinki 1-65)

Inni 
 Michael Caton jako Ted Taylor 
 George Houvardas jako Nick „Carbo” Karandonis 
 James Stewart jako Jake Barton 
 Ryan Corr jako Coby Jennings 
 Caroline Brazier jako Chrissy Merchant

Spis odcinków

Nagrody i nominacje 
 Nagroda AFI 2009
 nominacja: najlepszy serial dramatyczny
 nominacja: najlepsza aktorka w dramacie telewizyjnym – Rebecca Gibney

Linki zewnętrzne 
 
 
 oficjalna strona na Seven Network 

Australijskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Seven Network